Con Battaglia di Pechino ci si può riferire a diverse battaglie combattute in quella che è oggi Pechino:
 979: Battaglia del fiume Gaoliang – durante la dinastia Liao
 1215: Battaglia di Zhongdu – durante la Dinastia Jīn
 1644: Battaglia di Pechino – durante la caduta della dinastia Ming
 1860: Durante la Seconda guerra dell'oppio
 1865: Durante la ribellione Nian
 1900: Battaglia di Pechino – durante la ribellione dei Boxer
 1920: Battaglia durante la guerra Zhili-Anhui
 1922: Battaglia durante la prima guerra Zhili-Fengtian
 1928: Battaglia durante la seconda guerra rivoluzionaria cinese, parte della guerra civile cinese
 1937: Battaglia di Pechino-Tientsin – durante la seconda guerra sino-giapponese
 1948-1949: Campagna Pechino-Tianjin – durante la terza guerra rivoluzionaria cinese, parte della guerra civile cinese